Andrzej Bargieła
 José António Bargiela